Стефано Нава (; родился 19 февраля 1969 года в Милан, Италия) — итальянский футболист, бывший защитник известный по выступлениям за «Милан», с которым выиграл Лигу чемпионов.

Клубная карьера 
Нава начал свою карьеру в молодёжной команде клуба «Про Сесто», но уже через год попал в футбольную академию «Милана». В 1988 году Стефано дебютировал на профессиональном уровне в клубе Серии С1 «Вирескит Бергамо». В следующем сезоне он ушёл на повышение в Серию B, где выступал в «Реджане». В 1990 году Нава вернулся в родной «Милан», где был дублером лидеров защиты россонери Паоло Мальдини, Алессандро Костакурты и Франко Барези. В своём первом сезоне он провёл всего два матча, но зато стал обладателем Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка. В 1991 году для получения игровой практики Нава перешёл в «Парму» на правах аренды. Новой команде он помог одержать победу в Кубке Италии. После окончания аренды Стефано редко появлялся в основе «Милана», но зато дважды выиграл Серию А, трижды завоевал Суперкубок Италии, второй раз стал обладателем Суперкубка Европы и победил в Лиге Чемпионов. В финальном поединке против испанской «Барселоны» Нава вышел на замену в конце встречи вместо Мальдини. В 1995 году Стфевано провёл в аренде в клубе «Падова». В 1996 году он на правах свободного агента перешёл в швейцарский «Серветт», но уже через год вернулся в Италию в «Сампдорию». В 2001 году Нава завершил карьеру в «Про Сесто», который спустя три года успел потренировать.

Достижения 

Командные

 «Парма»
 Обладатель Кубка Италии — 1991/92

 «Милан»
  Чемпионат Италии по футболу — 1992/93
  Чемпионат Италии по футболу — 1993/94
 Обладатель Суперкубка Италии — 1992
 Обладатель Суперкубка Италии — 1993
 Обладатель Суперкубка Италии — 1994
 Обладатель Суперкубка УЕФА — 1990
 Обладатель Суперкубка УЕФА — 1994
 Обладатель Кубка Чемпионов УЕФА — 1993/94
 Обладатель Межконтинентального кубка — 1990

Примечания

Ссылки 
 Profilo su Magliarossonera.it

Футбольные тренеры Италии
Футболисты Италии
Игроки ФК «Реджана»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Серветт»